— японский футболист.

Клубная к=арьера 
На протяжении своей футбольной карьеры выступал за клубы «Yanmar Diesel», «Гамба Осака» и «Касива Рейсол».

Карьера в сборной 
С 1988 по 1989 год сыграл за национальную сборную Японии 9 матчей, в которых забил 1 гол.

Статистика за сборную

Ссылки 
 

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Сересо Осака»
Игроки ФК «Гамба Осака»
Игроки ФК «Касива Рейсол»